Triage (vom französischen Verb trier = sortieren) steht für:
 Triage, die Priorisierung von hohen Patienten-Zahlen bei Massenunfällen, Katastrophen und Pandemien
 Triage (BWL), Auswahlprozess-Konzept in der Betriebswirtschaftslehre
 Triage (Roman), Roman von Scott Anderson (1998)
 Triage (Film), Verfilmung des Romans durch Danis Tanovic (2009)

Siehe auch:
 Commission de Triage, französische Kommissionen in den deutschsprachigen Gebieten Elsaß-Lothringens nach dem Ersten Weltkrieg